Vukovsko polje, krško polje u BiH
 Donje Vukovsko, naseljeno mjesto u općini Kupres, BiH
 Gornje Vukovsko, naseljeno mjesto u općini Kupres, BiH